Edward Guziakiewicz (ur. 5 lutego 1952 w Mielcu) – dziennikarz kulturalny i pisarz, polski autor fantastyki naukowej.

Życiorys 
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Polskich Mediów.

Urodził się pod znakiem Wodnika. Jest w trzech czwartych Polakiem, a w jednej czwartej Austriakiem. Cechuje go więc temperament słowiański, temperowany germańskim zamiłowaniem do porządku. Pisze dla dzieci i młodzieży oraz uprawia fantastykę naukową. 
Jako dziennikarz debiutował w drugiej połowie lat siedemdziesiątych na łamach tygodnika Gość Niedzielny, w którym następnie pracował jako sekretarz redakcji. Współpracował z szeregiem pism katolickich, m.in. z wrocławskim miesięcznikiem metropolitalnym Nowe Życie i miesięcznikiem dla młodzieży Wzrastanie. Jego pierwsze teksty literackie pochodzą z drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Ulubione gatunki: mikropowieść i powieść.

Debiutował opowiadaniami dla młodzieży w drugiej połowie lat 80., zamieszczając je na łamach miesięcznika Wzrastanie (był w zespole redakcyjnym tego pisma) oraz w innych miesięcznikach katolickich (Być Sobą, Królowa Apostołów, Posłaniec Serca Jezusowego, polonijna Nasza Rodzina), a także opowiadaniami dla dzieci. Jego pierwsze teksty dla najmłodszych czytelników ujrzały światło dzienne na początku lat 90. W 1991 roku Mały Gość Niedzielny zamieścił Fruwające zwierciadło, a w 1992 roku Przewodnik Katolicki — opowiadanie Mędrcy.  

Zainteresowania fantastyczno-naukowe ujawniły się nieco później. Jako pisarz fantasta zadebiutował mikropowieścią Ekscytoza. Z tamtej strony Trójkąta Bermudzkiego. Utwór ten ukazywał się w odcinkach na łamach Tygodnika Mieleckiego Korso w latach 1995-1996, a doczekał się wydania drukowanego w 2000 roku. W 2001 roku na internetowych łamach Nowej Gildii pojawiła się druga mikropowieść, zatytułowana Banita, zaś w 2002 roku na elektronicznych łamach Magazynu Esensja — trzecia, zatytułowana Afrodyta. Trzy następne utwory z tego cyklu otrzymały własne serwisy w Internecie w latach 2004-2006.
Od tamtej pory pisze wyłącznie fantastykę. Składa się na nią obecnie siedem powieści i dziesięć mikropowieści.

Ocena twórczości 
 Dr Zofia Brzuchowska, Uniwersytet Rzeszowski: „Edward Guziakiewicz sięga po konwencję science fiction i operuje dosyć przewrotnie kalkami kultury masowej, tworząc parodię postmodernistycznej obyczajowości”.

 Czesław Drąg, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie: „Domeną mieleckiego pisarza są powieści science fiction, czasem opowiadania w tym klimacie. (…) Śmiało stwierdzam, że w fantastyce naukowej na Podkarpaciu nie ma równych sobie”.

 Mirosław Welz, prezes ZLP O/Rzeszów: „Kolega Edward Guziakiewicz jest wybitnym prozaikiem, jednym z najlepszych na Podkarpaciu i wszystkie jego książki prozatorskie to dojrzała, wykwintna, świetna proza”.

Publikacje

Wydane drukiem 
 Szukanie Boga, dramat, (1998)
 Fruwające zwierciadło, (1998)
 Mieleccy malarze i rzeźbiarze. Rozmowy z artystami, (1999)
 Okruszki. Wiersze dla dzieci, (2000)
 Ekscytoza. Z tamtej strony Trójkąta Bermudzkiego, (2000)
 Przyloty na Ziemię, (2006)
 Randka i inne opowiadania, (2006)
 Zaczarowana laseczka, (2007)
 Z oazą na ty. Vademecum animatora Ruchu Światło-Życie, (2008)
 Przygoda z Rudaskiem, (2008)
 Zdrada strażnika planety, (2009)
 Radosny świat Mireczki, (2009)
 Szukanie Boga. Dramat • scena młodych • slang, (2009)
 Szukaj mnie, (2009) (tomik poezji wspólnie z Joanną Betlej)
 Wakacje w Izraelu, (2009)
 Winda czasu, (2010)
 O młodości, pracy i zmartwychwstaniu. Szkice i medytacje, (2011)
 Zmartwychwstanie umarłych. Klucz antropologiczny, (2011)
 Hurysy z katalogu, (2011)
 Obcy z Alfy Centauri, (2011)
 Radosny świat Mireczki, (2011)
 Kaprysy Erosa, (2015)
 A jeśli jutra nie będzie, (2015)

Wydania on-line 
 Randka i inne opowiadania
 Wakacje w Izraelu
 Szukanie Boga
 Z oazą na ty. Vademecum animatora Ruchu Światło-Życie
 Savoir-vivre nastolatka
 Afrodyta
 Banita
 Ekscytoza
 Genesis
 Przerwany lot
 Misja: Europa
 Supernowa
 Syreny z Cat Island
 Hegemone. Myśląca planeta
 Romeo z zaświatów, czyli lekcje z duchem. Dramat • scena młodych • satyra

Ebooki (pdf, epub, mobi) 
 Przyloty na Ziemię, (2014, 2015)
 Bunt androidów, (2014, 2015)
 Winda czasu, (2014, 2015)
 Zdrada strażnika planety, (2014, 2015)
 Banita, (2014, 2015)
 Ekscytoza, (2014, 2015)
 Genesis, (2014, 2015)
 Misja: Europa, (2014, 2015)
 Supernowa, (2014, 2015)
 Syreny z Cat Island, (2014, 2015)
 Przerwany lot, (2014, 2015)
 A jeśli jutra nie będzie, (2016)
 Enbargonki, (2018)
 Hurysy z katalogu, (2018)
 Kasandra, (2018)
 Hegemone. Myśląca planeta, (2018)
 Przygoda z Rudaskiem, (2018)
 Wakacje w Izraelu, (2019)
 Randka i inne opowiadania, (2019)
 Szukanie Boga, (2019)
 Savoir-vivre nastolatka, (2019)
 Afrodyta, (2019)
 Romeo z zaświatów, czyli lekcje z duchem, (2019)

Audiobooki 
 Randka i inne opowiadania, (2014)
 Hurysy z katalogu, (2015)

Publikacje naukowe 

 Wzrastanie, Paedagogia Christiana, nr 4/1999, s. 130-141.
 Młodość jest „szczególnym bogactwem” (DMCS 3). W trosce o właściwy obraz współczesnego nastolatka, Ateneum Kapłańskie, z. 1/2002, s. 96-107.
 Zmartwychwstanie. Ku doskonałej jedności ciała, duszy i ducha, Ateneum Kapłańskie, z. 3/2003, s. 416-428.
 Ku teologii młodego pokolenia, Homo Dei, nr 3/2004, s. 60-69.
 Praca jako wyraz tożsamości człowieka. Homo laborem exercens w Jana Pawła II teologii ciała, Homo Dei, nr 3/2005, s. 59-68.
 Wokół zmartwychwstania umarłych. W poszukiwaniu klucza antropologicznego, Ateneum Kapłańskie, z. 2(597) t. 151, wrzesień-październik 2008, s. 339-348.
 Zmartwychwstanie umarłych. Klucz antropologiczny, Sandomierz 2011, ss. 43, .
 Rajski owoc i podstawy biblijnej moralności, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 68 (2015) nr 1, s. 59-68.

Nagrody 
Za powieść Zdrada strażnika planety otrzymał w 2009 r. Złote Pióro, nagrodę rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Za całokształt twórczości literackiej otrzymał w 2017 r. okolicznościowy puchar, nagrodę rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona pisarza
 Spotkania
 W serwisie ZLP Rzeszów
 Strona poświęcona książkom dla dzieci
 Strona poświęcona książkom dla młodzieży
 Strona poświęcona fantastyce

Polscy dziennikarze kulturalni
Absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Polscy pisarze
Urodzeni w 1952
Ludzie urodzeni w Mielcu
Polscy autorzy fantastyki naukowej